Bohunice est un toponyme qui peut désigner :

Bohunice, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Brno-Bohunice, un quartier de Brno.

Bohunice, une commune du district de Levice, dans la région de Nitra ;
 Bohunice, une commune du district d'Ilava, dans la région de Trenčín ;
 Jaslovské Bohunice, une commune du district de Trnava, dans la région de Trnava ;
 la centrale nucléaire de Bohunice, située à Jaslovské Bohunice.